Таливалдис Петерсон (; 22 января 1923 — 12 марта 2016) — советский и латвийский баскетболист, баскетбольный тренер, спортивный функционер. Выступал за команды «Zolitūde», RFK, «Auseklis», «Dinamo».

Биография 
С 1953 по 1954 год играл в Нижнем Тагиле. По возвращении в Латвию работал тренером. В 1964 году баскетбольная команда «Локомотив» под руководством Петерсона завоевала титул чемпиона Латвии. Также его команда дублеров VEF два раза завоевала бронзовые медали в чемпионате СССР высшей лиги дублеров.

Именем Петерсона названа ежегодная награда, которая вручается за большой вклад в латвийский баскетбол.

Ссылки 
 Guntis Keisels. Latvijas basketbola vēsture. Jumava, 1998. 308. lpp. ISBN 9984-05-187-0.
 «Sēru vēsts: mūžībā aizgājis Tālivaldis Pētersons». basket.lv. 13.03.2016
 Профиль на godazale.basket.lv

Баскетболисты Латвии
Баскетболисты СССР
Баскетбольные тренеры Латвии